Kovács Vilmos (1927–1977) kárpátaljai magyar költő, író
 Kovács Vilmos (?) képzőművész, grafikus
 Kovács Vilmos (?) magyar válogatott úszó